Bogorodszk – település Oroszországban, a Permi határterületen (Kunguri járás, Trojelgai falusi község)
 Bogorodszk – település Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorod-i területen
 Bogorodszk – település Oroszországban, Komiföldön